Die Iran International 2011 im Badminton fanden in Teheran vom 16. bis 19. Februar 2011 statt. Das Preisgeld betrug 15.000 US-Dollar.

Finalergebnisse

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011
Badminton 2011
Badmintonwettbewerb in Teheran